

Мелниця — село, Єлхово, Ямбольська область

Мелниця — село, община Чашка, Вардарський регіон